Název Olešná má více obcí:
 Olešná (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 Olešná (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Olešná (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Olešná (okres Písek) – obec v okrese Písek
 Olešná (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Olešná (okres Čadca) – obec na Slovensku
 dřívější název obce Olešenka v okrese Havlíčkův Brod

… nebo částí obcí:
 Olešná (Blansko) – část města Blansko v okrese Blansko
 Olešná (Kozlov) – ves v obci Kozlov v okrese Havlíčkův Brod
 Olešná (Načeradec) – ves v obci Načeradec v okrese Benešov
 Olešná (Nezvěstice) – ves v obci Nezvěstice v okrese Plzeň-jih
 Olešná (Němčovice) – ves v obci Němčovice v okrese Rokycany
 Olešná (Nové Město na Moravě) – ves, část města Nové Město na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou
 Olešná (Podlesí) – ves v obci Podlesí v okrese Ústí nad Orlicí
 Olešná (Stráž) – ves v obci Stráž v okrese Tachov

… nebo osad:
 Olešná (Louňovice pod Blaníkem) – samota u Ostrova v okrese Benešov

Slovo Olešná se objevuje také v názvu obce:
 Nová Olešná – obec v okrese Jindřichův Hradec

… nebo částí obcí:
 Česká Olešná – ves v obci Strmilov v okrese Jindřichův Hradec
 Horní Olešná – ves v obci Popelín v okrese Jindřichův Hradec

Olešná může být také název vodního toku či díla:

 Olešná (přítok Bělé) – pravostranný přítok Bělé v okrese Pelhřimov
 Olešná (přítok Bobrůvky) – levostranný přítok Bobrůvky (Loučky) v okrese Žďár nad Sázavou
 Olešná (přítok Hamerského potoka) – pravostranný přítok Hamerského potoka v okrese Jindřichův Hradec
 Olešná (přítok Lišanského potoka) – pravostranný přítok Lišanského potoka v okrese Rakovník
 Olešná (přítok Ostravice) – levostranný přítok Ostravice v okrese Frýdek-Místek
 Vodní nádrž Olešná na výše uvedeném přítoku Ostravice
 Olešná (přítok Rokytné) – levostranný přítok Rokytné v okrese Znojmo
 Olešná (přítok Úhlavky) – pravostranný přítok Úhlavky v okrese Tachov

Související články 
 olše
 Oleška
 Oleško
 Olešnice
 Olšany
 Olší
 Olšina
 Olšiny

Externí odkazy